Салония () е римлянка, живяла в средата на 2 век пр.н.е., втората съпруга на Катон Стари.

Биография 
Тя е малката дъщеря на Салоний, помощник-секретар на Катон Стари. Със смъртта на първата си съпруга, Катон започва да намира утеха в едно момиче, негова робиня, което тайно го посещава в леглото. Неговият син Марк Порций Катон Лициниан и съпругата му не одобряват тази връзка, затова Катон решава да се ожени за Салония и така да разреши проблема. Когато обаче Лициниан научава за това, той се оплаква, че сега проблемът му е женитбата на баща му със Салония. Катон отговаря, че обича сина си и просто иска да има повече като него.

През 154 пр.н.е. Салония ражда Марк Порций Катон Салониан, който е само на пет, когато баща му умира. От своя син Салония е баба на Луций Порций Катон и Марк Порций Катон Салониан Млади, прабаба на Катон Млади и прапрабаба на Марк Порций Катон (II), който загива в битката при Филипи, и на Порция Катона, която се омъжва за Марк Юний Брут.

Източници

Външни препратки 

Жени от Древен Рим